Linx (motorfiets), Italiaans motorfietsmerk
Linx (spoorwegmaatschappij), Noors/Zweedse spoorwegmaatschappij
London Internet Exchange - grootste internet exchange van het Verenigd Koninkrijk en nummer 3 in Europa

Zie ook
Lynx (doorverwijspagina)